

Geografia 
 Kia – circoscrizione della regione del Kilimangiaro (Tanzania)

Sigle 
 Killed in action  – morto in azione

Codici 
 KIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaiapit (Papua Nuova Guinea)
 kia – codice ISO 639-3 della lingua kim
 KIA – codice ISO 3166-2:RU del Krai di Krasnojarsk (Russia)

Altro 
 Kia Motors  – casa automobilistica sudcoreana
 Kia – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat

Pagine correlate 

 Kija